Waldi steht für:

 Waldi, das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 1972
 prähistorische Siedlung im Schweizer Kanton Thurgau, siehe Abschnitt Geschichte im Artikel Toos
 eine Form des männlichen Vornamens Waldemar
 Waldemar Hartmann, deutscher Sportmoderator
 Walter Lehnertz, deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler 

Waldi ist der Name folgender Personen:

 Claudia Waldi, deutsche Ruderin